Прва лига СР Југославије у фудбалу у сезони 2000/01. је било девето такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. Лига се ове сезоне састојала од 18 клубова, за разлику од претходне, када се такмичила 21 екипа.

Најбољи стрелац првенства је био Петар Дивић (ОФК Београд), који је постигао 27 голова.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 2000/01.

Табела

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Листа стрелаца

Резултати клубова прве лиге СР Југославије у европским такмичењима 2000/01. 

1 Ова утакмица је одиграна на стадиону Пратер у Бечу, уместо на стадиону Црвене звезде у Београду, јер је УЕФА проценила да није безбедно играти у СР Југославији, због лоше политичке ситуације у земљи.

2 Овај 2. меч у Вигу се у ствари завршио резултатом 5:3 за домаћина Селту, али је на касније званично регистрован службеним резултатом 3:0 за Селту јер је откривено да је Црвена звезда у свом саставу имала два играча која су била суспендована.

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 2000/01 на rsssf.com

С
Сезона 2000/01. у југословенском фудбалу